Йоха́ннес Ти́ннес Бё (; род. 16 мая 1993 года, Стрюн, Норвегия) — норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион (трижды в личных гонках), 17-кратный чемпион мира (7 раз в личных гонках), четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23), многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю, лидер среди всех действующих биатлонистов — 74 личных победы). Самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону. Первым в истории среди мужчин выиграл 7 медалей на одном чемпионате мира — 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая на турнире 2023 года в Оберхофе (у женщин подобное удалось Марте Олсбю-Ройселанн в 2020 году).

Младший брат трехкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё. Йоханнес также имеет опыт выступления в лыжных гонках.

Спортивная карьера 
Биатлоном начал заниматься в 2010 году, в возрасте 17 лет.

Юниорские и молодёжные достижения 

 Победитель (спринт) и двукратный серебряный призёр (гонка преследования, смешанная эстафета) Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Либереце (2011).
 Двукратный чемпион (индивидуальная гонка, спринт) и двукратный серебряный призёр (спринт, эстафета) чемпионата Норвегии по биатлону среди юниоров.
 Чемпион Норвегии по лыжным гонкам среди юниоров в гонке на 15 км свободным стилем.

Взрослая карьера 

На момент первого выступления на этапе Кубка мира Йоханнесу было всего 19 лет. В связи с отсутствием основных лидеров команды был заявлен на эстафетную гонку в Антерсельве, где зашёл на штрафной круг, а в итоге сборная Норвегии финишировала лишь на 10-м месте. На чемпионат мира в Нове-Место не отобрался, но после него стал часто участвовать в гонках.

Первую победу на этапах Кубка мира одержал 14 декабря 2013 года в спринтерской гонке на третьем этапе в Анси, опередив ближайших преследователей более чем на 30 секунд. На следующий день Бё оформил дубль, выиграв и пасьют. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи лучшим результатом в личных гонках для 20-летнего Бё стало 8-е место в масс-старте, в остальных дисциплинах он не попал в 10-ку лучших. В мужской эстафете Бё уверенно пробежал свой второй этап, использовал только один дополнительный патрон, однако на последней стрельбе последнего этапа Эмиль Хегле Свендсен получил штрафной круг и лишил норвежцев шансов на награды, в итоге они финишировали 4-ми. Ожидается, что норвежцы могут получить бронзу в результате перераспределения наград, в случае решения о дисквалификации сборной России, занявшей первое место. Решение будет принято не ранее 2023 года. На этапе в Контиолахти победил в трёх гонках подряд — двух спринтах и преследовании. В сезоне 2014/15 на чемпионате мира в Контиолахти выиграл спринтерскую гонку, тем самым выиграв первую золотую награду на мировых первенствах. Год спустя, 12 марта 2016 в эстафете и 13 марта 2016 года в масс-старте, выиграл ещё два золота и стал трёхкратным чемпионом мира.

На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене Бё выиграл три серебра в личных гонках — в спринте, гонке преследования и масс-старте. При этом в спринте норвежец проиграл немцу Бенедикту Доллю 0,7 сек. В мужской и смешанной эстафетах норвежцы выступили неудачно, дважды заняв 8-е места. Сам Бё в смешанной эстафете получил штрафной круг на стрельбе стоя.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Бё выиграл золото в индивидуальной гонке, несмотря на две штрафные минуты. Бё показал лучшее время на лыжне и сумел обогнать на 5,5 сек Якова Фака, который стрелял без промаха. В остальных личных гонках Бё выступил неудачно: 31-е место в спринте (4 промаха), 21-е место в гонке преследования (6 промахов) и 16-е место в масс-старте (3 промаха). В мужской и смешанной эстафетах Бё завоевал серебряные награды. В мужской эстафете норвежцы претендовали на золото до последнего огневого рубежа, но Эмиль Хегле Свендсен, как и 4 года назад в Сочи, получил штрафной круг и отстал от шведов.

В сезоне 2018/19 установил новый мировой рекорд: Йоханнес одержал 16 личных побед на разных этапах Кубка мира, став таким образом рекордсменом, побившим достижение Мартена Фуркада. На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде стал главным триумфатором, завоевав 4 золотые и 1 серебряную награду.

В сезоне 2019/20 выиграл 10 личных гонок на этапах Кубка мира, что позволило опередить в общем зачёте Кубка мира Мартена Фуркада на два очка (последние три гонки сезона в марте 2020 года были отменены из-за пандемии COVID-19). На чемпионате мира 2020 года в Антерсельве завоевал шесть наград — три золота и три серебра (без медали Бё остался только в спринте — пятое место), доведя общее количество медалей с чемпионатов мира до 20.

На чемпионате мира 2021 года в Поклюке выиграл золото в смешанной эстафете. В гонке преследования стал третьим, выиграв медаль в этой гонке на четвёртом чемпионате мира подряд. Эта медаль стала 22-й для Йоханнеса на чемпионатах мира, он вышел на чистое третье место по этому показателю, уступая только Уле-Эйнару Бьёрндалену (45) и Мартену Фуркаду (28). В спринте и индивидуальной гонке в Поклюке остался без медалей, оба раза показав пятое время. 18 февраля выиграл серебро в сингл-миксте в паре с Тириль Экхофф. Это был шестой подряд чемпионат мира, с которого Бё увёз не менее трёх наград.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Бё стал самым успешным спортсменом во всех видах спорта. Она завоевал 4 золота (спринт, масс-старт, эстафета и смешанная эстафета) и 1 бронзу (индивидуальная гонка). Лишь в гонке преследовании Бё ждала неудача — он стартовал с преимуществом в 25 секунд над ближайшим преследователем, уверенно продолжал лидировать после «чистой» стрельбы на первом рубеже, на затем промахнулся 7 раз на трёх рубежах и откатился на пятое место, проиграв чемпиону Кантену Фийону Майе более 2 минут.

На чемпионате мира 2023 года в первый день соревнований выиграл золото в составе норвежской смешанной эстафеты. 11 февраля третий раз в карьере стал чемпионом мира в спринте, опередив Тарьея Бё. На следующий день Йоханнес впервые в карьере выиграл гонку преследования на чемпионате мира, не допустив ни одного промаха на 4 рубежах и опередив Легрейда более чем на минуту. Бё стал призёром гонки преследования на пятом чемпионате мира подряд, а также впервые выиграл более одной личной золотой медали на чемпионате мира. Всего это его 15-я золотая медаль на чемпионатах мира. 14 февраля Бё впервые в карьере выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира. Он получил две штрафные минуты, при этом серебряный призёр Лагрейд, допустивший один промах, отстал более чем на минуту. Бё догнал Мартена Фуркада по общему количеству медалей на чемпионатах мира (по 28). В активе Бё теперь есть как минимум одно золото и как минимум две медали в каждой из 7 дисциплин на чемпионатах мира. В пятой гонке чемпионата Бё выиграл золото в сингл-миксте вместе с Мартой Олсбю-Рёйселанн. В мужской эстафете норвежцы были основными фаворитами, они выиграли все 4 эстафеты сезона в Кубке мира, но Тарьей Бё и Легрейд получили по штрафному кругу, и даже отличное выступление Йоханнеса на последнем этапе не позволило норвежцам обогнать французов, выигравших золото. В последней гонке турнира Бё стал третьим в масс-старте, допустив три промаха. Золото впервые в карьере выиграл Себастьян Самуэльссон. Таким образом, в 7 гонках чемпионата Бё завоевал 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль, ранее ни одному мужчине не удавалось выиграть 7 медалей на одном чемпионате мира.

Достижения

Олимпийские игры 
8 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовая)

Чемпионаты мира 
31 медаль (17 золотых, 10 серебряных, 4 бронзовых)

Кубок мира, чемпионат мира и Олимпийские игры

Победы в личных гонках

Общее количество призовых мест

Статистика выступлений в Кубке мира

Результаты сезонов

Количество золотых медалей в личных гонках по годам: 

 2013/2014 — 5 
 2014/2015 — 3 
 2015/2016 — 3 
 2016/2017 — 2 
 2017/2018 — 9 
 2018/2019 — 16 
 2019/2020 — 10 
 2020/2021 — 4 
 2021/2022 — 3 
 2022/2023 — 19

Количество серебряных медалей в личных гонках по годам:

 2013/2014 — 0 
 2014/2015 — 0 
 2015/2016 — 2
 2016/2017 — 5
 2017/2018 — 4 
 2018/2019 — 3 
 2019/2020 — 2
 2020/2021 — 4 
 2021/2022 — 1 
 2022/2023 — 0 

Количество бронзовых медалей в личных гонках по годам:

 2013/2014 — 0 
 2014/2015 — 0 
 2015/2016 — 1
 2016/2017 — 1
 2017/2018 — 4 
 2018/2019 — 0 
 2019/2020 — 1
 2020/2021 — 6 
 2021/2022 — 2 
 2022/2023 — 3 

Общее количество медалей в личных гонках по годам:

 2012/2013 — 0
 2013/2014 — 5 
 2014/2015 — 3 
 2015/2016 — 6
 2016/2017 — 8
 2017/2018 — 17 
 2018/2019 — 19 
 2019/2020 — 13
 2020/2021 — 14 
 2021/2022 — 6 
 2022/2023 — 22

Семья 
Кроме Йоханнеса, в семье ещё четверо детей: старшие братья Расмус и Тарьей, сестра Мартина и младший брат Гёте. Тарьей Бё — трёхкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, Гёте также занимается биатлоном.

Женился на Хедде Дэли 30 июня 2018 года. 7 августа 2019 года стало известно, что пара ожидает своего первенца. 13 января 2020 года у супругов родился сын Густав. 23 февраля 2023 года Йоханнес сообщил через соцсети, что летом они с супругой станут родителями во второй раз.

Примечания 

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Норвегии
Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону